Gartenbauausstellung steht für:

 Deutsche Gartenbau- und Schlesische Gewerbe-Ausstellung 1927 in Liegnitz
 Erfurter Gartenbauausstellung, siehe egapark
 Große Ruhrländische Gartenbauausstellung Essen, siehe Gruga
 G59 1. Schweizerische Gartenbau-Ausstellung
 2. Schweizerische Gartenbau-Ausstellung, siehe Grün 80

Siehe auch:
 Gartenschau